Sumatrahoen (groot), een groot kippenras.
 Sumatra kriel, een klein kippenras.